Ульба́шев (карач.-балк. Улба́шланы) (женская форма — ) — балкарская фамилия;

 Носители фамилии 
 Ульбашев, Азнор Жанибекович (1931 — 2017) — балкарский актёр и певец, исполнитель балкарских народных песен
 Ульбашев, Ахмадия Мусаевич (1905 — 1965) — балкарский поэт и прозаик, член Союза писателей СССР.
 Ульбашев, Исмаил Локманович (1914 — 1977) — Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР с 1941 по 1944 гг.
 Ульбашев, Мутай Исмаилович (1923 — 2005) — советский танцор, балетмейстер, хореограф.
 Ульбашев, Мухарбий Магомедович (род. 1960) — член Совета Федерации РФ